Ucko ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ucko (1900–1967), deutscher Mediziner
 Kurt Ucko (1924–2009), deutscher Fußballspieler
 Louis Ucko (1838–1897), deutscher Opernsänger, Tenor und Theaterleiter
 Paula Ucko (1879–1932), deutsche Sopranistin
 Peter J. Ucko (1938–2007), britischer Anthropologe und Archäologe
 Siegfried Ucko (1905–1976), deutscher Rabbiner und Zionist